Ротбах:

 Ротбах (приток Драйзама) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Ротбах (приток Кальбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Ротбах (приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия, речной индекс 2774.
 Ротбах (приток Эрфта) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия, речной индекс 2744.